Iuri Kozin (20 de setembro de 1948) é um russo, ex-halterofilista da União Soviética.

Iuri Kozin ganhou ouro na Spartakiada de 1971, com 567,5 kg no total combinado (197,5 kg no desenvolvimento [ou prensa militar, movimento-padrão abolido em 1973], 157,5 no arranque e 212,5 no arremesso), na categoria 110 kg (pesado).

Nesse mesmo ano, ele foi campeão mundial, com 552,5 kg, na categoria até 110 kg.

Kozin definiu seis recordes mundiais — cinco no desenvolvimento e um no arremesso, na categoria até 110 kg.

Halterofilistas da União Soviética